Андреевск — название населённых пунктов:

Россия 

 Андреевск — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Андреевск — посёлок в Бодайбинском районе Иркутской области, упразднён в 1998 году.
 Андреевск — несозданный город в Новосибирской области.

Туркменистан 

 Андреевск — до 1957 года название города Шабат в Шабатском этрапе Дашогузского велаята.

См. также

Примечания